capro – il maschio della capra domestica
 capro  – altro nome dato al capriolo
 capro – genere di pesci della famiglia dei Caproidi
 Il Capro – monte dell'Alto Adige (3.251 m)
 Capro –  frazione di Bevagna
 Flavio Capro – grammatico latino

Pagine correlate
Capra
Capro espiatorio